Niya (泥雅) est une ancienne cité de la branche sud de la route de la soie, dans la région autonome du Xinjiang en Chine.
 Niya est aussi une ancienne cité du royaume mésopotamien de Hanigalbat, aujourd'hui Apamée en Syrie.